Adéla Augusta Bavorská Duni (: Adelgunde Auguste Charlotte Caroline Elisabeth Amalie Marie Sophie Luise von Bayern; 19. března 1823, Würzburg – 28. října 1914, Würzburg) byla rodem bavorská princezna z rodu Wittelsbachů, sňatkem vévodkyně modenská.

Původ a mládí 
Narodila se jako šesté dítě bavorského krále Ludvíka I. a jeho ženy Terezy Sasko-Hildburghausen. Byla vnučkou bavorského krále Maxmiliána I. Josefa. Jejími bratry byli např. králové Maxmilián II. Bavorský a Ota I. Řecký. Její výchova byla striktně katolická. Nápadníky měla z Francie, Koburgu i Nasavska.

Manželství a potomci 
V roce 1842 se provdala za dědičného prince Františka Modenského, který roku 1846 nastoupil po svém otci jako modenský vévoda František V. Manželům se v roce 1848 narodila dcera, která žila pouze několik měsíců. V roce 1859 se musel František V. pod tlakem hnutí za sjednocenou Itálii vzdát vlády. Jeho smrtí roku 1875 vymřela linie Rakouských-Este. Jeho titul a majetek připadly arcivévodovi Františku Ferdinandovi.

Život v Bavorsku 
Adelgunda pak žila střídavě ve Vídni v paláci Modena, v Mnichově v rezidenci a na svém zámku Wildenwart v Chiemgau. Když její bratr Luitpold převzal v Bavorsku roku 1886 regentskou vládu, patřila tu k nejvlivnějším osobám. Se svou neteří Terezou se starala o rodinné i společenské záležitosti. I když se tvářila jako dobromyslná a staromódní dáma, budila respekt nejen u bavorských ministrů, ale i berlínské vlády. Pro Mnichov představovala vliv z Vídně a byla jednou vůdčích osobností konzervativní procírkevní dvorní strany. Zemřela v roce 1914 a byla pohřbena v kapucínské kryptě ve Vídni.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Literatura

Externí odkazy 
 

Adéla Augusta Bavorská
Adéla Augusta
Arcivévodkyně
Modenské princezny
Modenské vévodkyně
Narození ve Würzburgu
Úmrtí ve Würzburgu
Pohřbení v císařské hrobce ve Vídni
Narození 19. března
Narození v roce 1823
Úmrtí 28. října
Úmrtí v roce 1914
Ženy